

Stijn est un prénom masculin.

Prénom 
 Stijn Devolder (1979) est un coureur cycliste belge.
 Stijn Meuris (1964) est un musicien et journaliste belge. 
 Stijn Schaars (1984) est un footballeur néerlandais.
 Stijn Streuvels (1871-1969) est un écrivain belge.

Toponyme 
 Rue Stijn Streuvels à Bruxelles.

Autre 
 Stijn est un parti politique flamand.

Voir aussi 
 

de:Stijn
en:Stijn